Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Rumex induratus
 el nombre común de la planta Rumex scutatus